Liu Jün (970–1030) kínai költő a Szung-dinasztia idején
 Liu Jün (1982) kínai kézilabdázó, olimpikon